Карты Apple () — картографический сервис от компании Apple для операционных систем iOS и macOS.

Анонс и релиз 
Новое приложение «Карты» для iOS 6 было анонсировано 29 июня 2012 года на конференции WWDC 2012. Оно заменило Карты Google, которые до этого входили в состав операционной системы iOS с самого первого релиза iPhone в 2007 году. Скотт Форсталл на конференции заявил, что Карты Google больше не будут использоваться в ОС. Вместо них будут внедрены карты собственного производства. Он и его коллеги также рассказали, что Apple использовала данные навигационных систем TomTom, AutoNavi (для Китая) и других партнёров.

19 сентября вместе с крупным обновлением iOS обновился картографический сервис, заменив карты компании Google на свои.

Функции 

Apple Maps доступны на любом iOS-устройстве, поддерживающем обновление до iOS 6 (в их числе iPhone 3GS и новее, iPad 2 и новее, iPod touch 4G и новее).

Начиная с обновления Mavericks, карты Apple доступны для OS X в приложении "Карты".

В приложении имеются следующие функции:
 Просмотр картографических схем, спутниковых снимков.
 Пошаговая навигация с построением маршрутов и с голосовым сопровождением. Также можно построить маршрут с помощью ассистента Siri.
 3D-режим, позволяющий просматривать города с высоты птичьего полета, детально рассматривать здания, улицы и достопримечательности.

3D-режим доступен только для iPhone 4S и выше, iPad 2 и выше, а также iPod Touch 5-го поколения и выше, что связано с недостаточными возможностями процессора в старых моделях устройств. Тем не менее, через некоторое время российский пользователь заявил, что ему удалось включить 3D-режим на iPhone 4. Данный режим представлен панорамами большинства крупных городов США, Канады, Великобритании, Австралии, стран Западной Европы. В России сервис не реализован и перспективы его появления весьма туманные.

С приходом iOS 7 Apple обновила приложение «Карты». Изменения коснулись дизайна приложения, функций и качества карт. Так, расширилась география и улучшилась пошаговая навигация (в том числе в России), русифицированы названия небольших городов, улучшилась общая схема карт, однако спутниковые снимки в некоторых местах оставляют желать лучшего. Кроме того, в России не работает сервис «Пробки», что также сказывается на популярности Карт Apple среди пользователей.

Будущие функции 
 Apple купила молодой стартап WifiSLAM, который позволяет строить карты помещений, в которых есть Wi-Fi, собирая данные о распространении сигнала и углах их отражения. Это позволяет предположить, что установив эту функцию в карты Apple, компания будет иметь карты помещений в крупных зданиях во всем мире.

Критика 
С самого начала использования новое приложение «Карты» начало подвергаться критике из-за низкого качества спутниковых снимков, картографических схем, а также недопустимо больших ошибок в навигации и в 3D-режиме.  Был даже создан специальный сайт, где любой желающий может загрузить снимок экрана с очередным «ляпом».

Генеральному директору Apple Тиму Куку пришлось принести извинения от лица всей компании за неудовлетворительное качество карт. Также он сказал, что Apple будет исправлять свои ошибки, и посоветовал на время доработки пользоваться картографическими сервисами конкурентов.

По словам пользователей, навигация также содержит ряд ошибок, которые могут привести к серьёзным последствиям. Так, в декабре 2012 года группа из четырёх человек заблудилась в пустыне, пытаясь найти городок Милдьюра (Австралия) с помощью карт Apple — для спасения людей пришлось начать спецоперацию.

Вместе с тем, существует мнение, что карты Apple ничем не уступают картам конкурентов. Так, Джон Дворак, независимый американский журналист издания PC Magazine, провёл расследование в Калифорнии с целью выяснения наилучшей навигации для автомобиля, в ходе которого лучшим оказался результат Apple, что стало неожиданным для экспертов и для него самого. Также есть примеры, когда 3D-карты Apple выглядят лучше, чем Карты Google. Так, на момент запуска в России на картах для iOS некоторые российские города выглядели намного лучше, чем на Картах Google, хотя оба продукта отстают по качеству и наполнению информацией от Яндекс.Карт.

Кроме того, Карты Apple вошли в десятку неудач 2012 года по версии CNN.

Альтернативы 
Все они доступны на платформе iOS:
 Карты Google
 2ГИС
 Яндекс.Карты
 Waze
 Яндекс.Навигатор
 HERE

Примечания

Ссылки 
 Описание карт Apple
 Официальный сайт Apple Россия

Программное обеспечение для iOS
Интернет-сервисы Apple
Веб-картография